Король-олень (пьеса) — пьеса Карло Гоцци.
 Король-олень (фильм) — советская экранизация пьесы Карло Гоцци.